menhir – w kulturze celtyckiej obrobiony głaz
 Menhir – skała w grupie Węzich Skał w Dolinie Brzoskwinki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Menhir – zespół muzyczny